Berkefeld ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Berkefeld, verh. Elisabeth Wiese  (1859–1905), deutsche Kindsmörderin
 Wilhelm Berkefeld (1836–1897), deutscher Ingenieur
 Wolfgang Berkefeld (1910–1972), deutscher Wissenschaftspublizist

Berkefeld ist der Ortsname 
 einer Wüstung im Eichsfeld

Siehe auch:
 Berkefeld-Filter